Mike Sanders (1969-), catcheur américain ;
 Mike Sanders (1960-), basketeur américain ;